И́жма — река в Нижегородской области России, левый приток Усты, протекает по Тонкинскому, Краснобаковскому и Воскресенскому районам. Длина реки составляет 57 км, площадь водосборного бассейна — 758 км².

Описание 
Начинается на высоте около 140 м над уровнем моря южнее урочища Гулиха. Река течёт на юго-запад, верхнее и среднее течение проходят по ненаселённому лесному массиву, в нижнем течении на берегах реки расположены деревни Большие Поляны, Заболотное и посёлок Ижма. Впадает в Усту у села Большие Отары. Высота устья — 72 м над уровнем моря.

Притоки (км от устья) 
 6,3 км: река Руя (лв);
 16 км: река Отмяга (лв);
 32 км: река Сенга (пр);
 43 км: река Катай (пр).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ветлуга от города Ветлуга и до устья, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010400212110000043489.

Примечания 

Притоки Усты
Реки Тонкинского района
Реки Воскресенского района (Нижегородская область)
Реки Краснобаковского района